Północ (pora dnia) - Jeden z dwóch podstawowych momentów doby - ok. godziny 0:00 (błędnie: 24:00), dosłownie "środek nocy", czyli moment dołowania Słońca.
 Północ (strona świata) - Jeden z czterech podstawowych kierunków geograficznych, oznaczany N, wskazujący w przybliżeniu kierunek gdzie (na półkuli północnej Ziemi) Słońce ma swoje dołowanie.